Ksenija Aleksandrovna Romanova (1875-1960) – figlia dello zarevic Alessandro e di Dagmar di Danimarca
 Ksenija Georgievna Romanova (1903-1965) – figlia del granduca Georgij Michajlovič e della granduchessa Marija Georgievna

Pagine correlate
Romanov (disambigua)
Romanova